La Irkut Corporation JSC è un'azienda aeronautica russa facente parte del gruppo OAK /UAC. L'azienda fu fondata nel 1932 col nome di Irkutsk Aviation Plant (IAP) e nel 2002 prese il nome attuale di Irkut Corporation.
Il nome completo è , tradotto: JSC Scientific Production Corporation "Irkut".

Prodotti
 Attuali
 SU-30SM
 YAK-130
 MC-21
 SU-30МК
 YAK-152

Voci correlate
 Beriev
 Irkutsk
 A. S. Yakovlev Design Bureau

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Aviazione russa
Aziende aeronautiche russe
Aziende di Mosca
United Aircraft Corporation
Aziende aeronautiche sovietiche